J68 peut faire référence à :
 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz, d'après la classification internationale des maladies ;
 Dodécaèdre tronqué augmenté (J68), une figure géométrique ;
 HMS Sharpshooter (J68), un dragueur de mine de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres